A Swiss Super League 2010-11 é a 114ª edição da mais importante competição de futebol da Suíça. FC Basel é o atual campeão, tendo ganho, na temporada passada, seu 13º título.

Times 
FC Aarau foi rebaixado após terminar em 10º lugar na 2009–10 Swiss Super League. Eles foram substituídos pelo FC Thun, campeão da 2ª divisão (Challenge League) passada.

O 9º AC Bellinzona e o vice-campeão da Challenge League FC Lugano competiram em um play-off de dois jogos depois do fim da temporada 2009-10. O Bellinzona ganhou por 2-1 no placar agregado e permaneceu na 1ª divisão.

Classificação

Play-offs de rebaixamento 
O nono colocado irá enfrentar o vice-campeão da Challenge League por uma vaga na próxima edição da Swiss Super League.

Resultados

Primeira metade da temporada

Segunda metade da temporada

Artilheiros 
 10 gols
  Alexander Frei (Basel)

 9 gols
  Hakan Yakin (Luzern)

 8 gols
  Marco Streller (Basel)

2010
2010 no futebol
2011 no futebol
Desporto na Suíça em 2010
Desporto na Suíça em 2011